IV liga, grupa dolnośląska, sezon 2012/2013 – 5. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Brało w niej udział 16 drużyn z województwa dolnośląskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Opiekunem ligi jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Sezon ligowy rozpoczął się w sierpniu 2012 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały w czerwcu 2013 roku.

Drużyny 
W grupie dolnośląskiej IV ligi występuje 16 zespołów z województwa dolnośląskiego. Walczą one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi (grupa dolnośląsko-lubuska), natomiast 4 ostatnie zespoły spadają odpowiednio do grupy: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych klasy okręgowej.

|

|

|}

Tabela 

||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |Obj=2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz jesieni 2012/2013: GKS Kobierzyce

Awans do III ligi: Piast Żmigród, GKS Kobierzyce

Spadek do Klasy Okręgowej: brak spadkowicza

Przypisy

Linki zewnętrzne 
IV liga - tabela i wyniki
Polski Związek Piłki Nożnej
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie